Thomas Crowther est un nom pouvant désigner:

Thomas Crowther (1794-1859), homme d'église anglican
Thomas Crowther (né en 1970), juge britannique
Thomas Crowther (né en 1986), scientifique écologiste britannique

Voir aussi

Homonymie de personnes